Sparfunktion steht für:

 Sparfunktion, auch Energie- oder Stromsparfunktion, siehe Energieeinsparung bei elektrischen Verbrauchern
 Sparfunktion, auch Energie- oder Stromsparfunktion, ein Ruhezustand bei PCs
 Sparfunktion (Volkswirtschaft), eine Verhaltensgleichung in der Volkswirtschaftslehre